H10 ou H-10 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 , un destroyer de la Royal Navy ;
 , un sous-marin de la Royal Navy ;
 Lioré et Olivier LeO H-10, un prototype d’hydravion de reconnaissance français.

Médecine 
 Conjonctivite, d'après la classification internationale des maladies ;
 H10, un type d’hémagglutinine, du virus de la grippe.

Hôtellerie 
 H10 Hotels, une chaîne d'Hôtels espagnols.

Photographie 
 Sony Cyber-shot DSC-H10, un appareil photo de la série Sony Cyber-shot DSC.

Transports 
Aéronautique 
 Atlas H-10, un prototype d’avion américain.

Route
  Route principale suisse 10 reliant la frontière française à Lucerne.

Voir aussi 
 HX
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres